OOD steht als Abkürzung für:

 in der Informatik Objektorientiertes Design, siehe Objektorientierte Analyse und Design
 in der Raumfahrt Orbiter On-Dock
 im Zeitschriftenwesen Out of Doors, ein Outdoor-Magazin
 in der United States Navy der Officer of the deck

Ood bezeichnet:
 eine humanoide Alien-Art der britischen Fernsehserie Doctor Who, siehe Die Ood

ood ist ein Namensteil von:
 Nopparat Sakun-ood (* 1986), thailändischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 OOA, OOP, OOAD

OOD